Le phellandrène est un composé organique qui peut être :

 l'α-phellandrène, numéro CAS  ;
 le β-phellandrène, numéro CAS .

Cyclohexadiène
Cyclohexène
Composant de parfum
Monoterpène
Diène
Composé phytochimique